Карпино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.

Население составляет 4642 человека (2008 г.), плотность населения составляет 56 чел./км². Занимает площадь 82 км². Почтовый индекс — 71010. Телефонный код — 0884.

Покровителем коммуны почитается святой Кирилл Александрийский, празднование 18 мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/